Domnești se poate referi la:
 :
 Domnești-Sat, un sat în comuna Pufești, județul Vrancea
 Domnești-Târg, un sat în comuna Pufești, județul Vrancea
 :
 Domnești, județul Argeș
 Domnești, județul Ilfov
 :
 Domnești, mai demult: Bileag (Bilak, Billak, Attelsdorf, Adelsdorf, Zelt), comuna Mărișelu, județul Bistrița-Năsăud
 Biserica de lemn din Domnești

Toponime românești